Hallinan est un patronyme porté notamment par :

  (1897-1974), général britannique ;
  (1849-1879), joueur de baseball américain ;
 , journaliste américain ;
 Olivia Hallinan (1984-), actrice anglaise ;
  (1911-1968), prêtre catholique américain ;
 Timothy Hallinan (1949-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
  (1896-1992), homme politique américain.

Homonymie de patronyme